Relichna är ett släkte av snäckor. Relichna ingår i familjen Retusidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Relichna